QEP steht als Abkürzung für:
 Quadrature Encoder Pulse, Englisch für Drehimpulsgeber, siehe Inkrementalgeber
 Qualität und Entwicklung in Praxen, das Qualitätsmanagement-System der Kassenärztlichen Bundesvereinigung
 Queen-Elizabeth-Nationalpark in Uganda
 Queen Elizabeth Park (Neuseeland) auf der Nordinsel Neuseelands
 Queen Elizabeth Park (Vancouver) in Kanada
 Query Execution Plan oder kurz Query Plan, seltener auch Query Evaluation Plan, Englisch für einen Auswertungsplan in Datenbankmanagementsystemen

qep steht außerdem für:
 Treffen in der Klingonischen Sprache

Abkürzung